Morkerke ist der Familienname von

Tidemann Morkerke († 1422), Ratsherr der Hansestadt Lübeck
Thomas Morkerke († 1401), Bürgermeister der Hansestadt Lübeck